Спасо-Преображенский собор — православный храм в городе Днепре (в прошлом Екатеринославе), один из кафедральных соборов Днепропетровской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата. Освящён в честь Преображения Господня. Построен в стиле русского классицизма в 1835 году при архиепископе Гаврииле (Розанове). Памятник архитектуры национального значения. Временное местопребывание епархиального административного управления.

История 
Первый проект собора французского архитектора Клода Геруа был утверждён в 1786 году, когда планировалось, что Спасо-Преображенский собор будет больше собора Святого Павла за городскими стенами в Риме. Об этом в своих «Начертаниях города Екатеринослава» пишет Григорий Потемкин, обращаясь к Екатерине II:

Чертежи собора руки Клода Геруа — главный и боковой фасады, план — сохранились в Российском военно-историческом архиве в Москве (авторство их установил историк архитектуры, профессор С. Б. Ревский).

Закладка первого камня осуществлялась в торжественной обстановке таврического вояжа Екатериной II и Иосифом II . Но постройка собора дальше фундамента не пошла в связи с начавшейся в том же году войной с Турцией, а затем, после смерти Екатерины, ввиду запрета на каменное строительство в Новороссийской губернии.

Повторная закладка храма состоялась в 1830 году, и он стал в 6 раз меньше. Имя автора долгое время являлось спорным, только в 1950-е годы историку архитектуры И. А. Бурлакову удалось доказать, что Преображенский собор — творение Андреяна Захарова (1761—1811) — великого русского зодчего эпохи классицизма, создателя прославленного Адмиралтейства в Петербурге. Проект собора был разработан им в 1805—1806 годах.

До революции был самым большим в городе. С 1930 по 1988 годы службы в соборе не велись, причём после 1975 года в помещении храма размещался музей религии и атеизма. Перед тем здесь был склад бумаги издательства «Зоря».

Спасо-Преображенская церковь передана Днепропетровской епархии УПЦ МП 21 января 1992 года. В 2008 году на колокольне был установлен новый главный колокол-благовестник.

Некрополь 
На территории собора находится место захоронения епархиальных архиереев и священнослужителей.
 архиепископ Андрей (Комаров)
 архиепископ Варлаам (Ильющенко)
 епископ Кронид (Мищенко)
 протоиерей Владимир Капустянский
 протоиерей Константин Огиенко
 Федор Дупленко
 Андрей Кирпичников
 протоиерей Сергей Осадовский

В 1941 году во двор собора с ближних улиц были принесены тела погибших, которые теперь похоронены в братской могиле недалеко от центральных ворот.

Святыни 
 Икона «Плачущий Спаситель»
 Икона Божией Матери «Иверская»
 Икона Божией Матери «Достойно есть»
 Икона Божией Матери «Самарская»
 Крест-мощевик с частицами мощей крестителя Господнего Иоанна, святых апостолов и евангелистов Матфея, Луки, Марка, святой праведной Анны, святой великомученицы Екатерины, святого благоверного князя Александра Невского.

Архитектурный аналог храма 
Проект собора был использован также зодчим Семёном Дудиным для постройки собора Александра Невского в Ижевске.

Ссылки 
 Спасо-Преображенский кафедральный собор города Днепропетровска
 Преображенский кафедральный собор
 Максим Кавун. Загадки Преображенского собора
 3D-модель Спасо-Преображенский собор, Днепропетровск в слое «3D-здания» Google Планета Земля

Днепр
Кафедральные православные соборы Украины
Православные храмы Днепра
Днепр
Днепр
Здания и сооружения, заложенные в 1830 году
Храмы, построенные в 1835 году в России
Православные храмы XIX века